

Sigle 
 RegionalBahn – treno in servizio locale di Deutsche Bahn
 Rhythm and blues – genere musicale
 Rosa Bianca – movimento politico italiano
 Radio Bremen – emittente radiotelevisiva tedesca.

Chimica 
 Rb – simbolo chimico del rubidio

Codici 
 RB – codice vettore IATA di Syrian Arab Airlines
 RB – codice FIPS 10-4 della Serbia
 RB – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Ribeira Brava (Capo Verde)
 RB – codice ISO 3166-2:MD di Rîbnita (Moldavia)

Informatica 
 RB – abbreviazione di REALBasic
 RB – abbreviazione di Rollback

Sport 
 RB – abbreviazione del ruolo di running back nel football americano

Altro 
 Rb – Proteina del retinoblastoma
 RB – sigla automobilistica internazionale del Botswana
 RB - Regula Benedicti Regola di San Benedetto

Altri progetti